Wehtje kan syfta på:

 Wehtje (familj) – en svensk släkt
 Villa Wehtje – villa i Djursholm ritad för Walter Wehtje

Personer
Ernst  Wehtje, svensk industriman
Ernst Wehtje j:r, svensk industriman och politiker 
Walter Wehtje, svensk industriman
Fredrik Wehtje, svensk industriman, vd för Rörstrands porslinsfabrik
Mikael Wehtje

Efternamn